Het seizoen 2005/2006 van BV De Graafschap was het 51ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam dit seizoen weer uit in de Eerste divisie, nadat de Superboeren in het voorafgaande seizoen ondanks de zeventiende plaats in de eindrangschikking alsnog waren gedegradeerd via de nacompetitie.

De club stond onder leiding van trainer-coach Gert Kruys, maar de oud-middenvelder van FC Utrecht diende op 10 oktober zijn ontslag in. Slechte resultaten waren de oorzaak van de breuk. De Graafschap stond op dat moment op elfde plaats. "Ik heb per direct mijn contract ingeleverd, omdat ik de indruk heb dat we als groep blokkeren", meldde Kruys op de website van De Graafschap. "Het was een erg moeilijke beslissing. Voor de club is het beter dat ik het stokje overdraag." Hij was de eerste coach in het Nederlandse profvoetbal die in het seizoen 2005/06 zijn functie kwijtraakte. Zijn taken werden waargenomen door assistent-trainer Andries Ulderink en keeperstrainer Ron Olyslager. 

Op 2 november werd Jan de Jonge aangesteld als de definitieve opvolger van Kruys. Onder zijn leiding eindigde de club uiteindelijk op de vijfde plaats in de eindrangschikking. In de daaropvolgende nacompetitie bleek Willem II te sterk in de derde ronde.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2005/06 en onder leiding van trainer-coach Jan de Jonge als zesde eindigden.

Play-offs

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de play-offs in het seizoen 2005/06.

KNVB-beker

Ondanks overwinningen in de eerste ronde was het Amstel Cup-toernooi voor Heracles Almelo en De Graafschap voorbij. De KNVB verwijderde de twee clubs uit het bekertoernooi, omdat een niet-gerechtigde speler werd opgesteld. In het duel met DCG deed trainer Peter Bosz van Heracles een beroep op Sergio Hellings. Maar de middenvelder was niet beschikbaar, omdat hij nog een schorsing moest uitzitten. Hetzelfde gold voor De Graafschap, dat ten onrechte Jeffrey de Visscher had opgesteld.

Wedstrijden

2006
Graafschap